Sheepwash (Devon)
 Sheepwash (Northumberland)
 Sheepwash (North Yorkshire)